Гора Рихтгофена — гора на северо-западе острова Алджер архипелага Земля Франца-Иосифа. Административно принадлежит Приморскому району Архангельской области России.

Является второй по высоте вершиной острова. Северный и западный склоны горы спускаются прямо в Баренцево море. С восточной стороны берёт начало небольшой ледник.

Топографические карты 
 

Горные вершины Архангельской области
Алджер